Мозжухин — фамилия. Известные носители:
 Мозжухин, Александр Ильич (1878—1952) — русский оперный певец (бас).
 Мозжухин, Александр Сергеевич — д.м.н., профессор ВМА
 Мозжухин, Иван Ильич (1889—1939) — русский актёр немого кино, сценарист.
 Мозжухин, Юрий Александрович (1922—1993) — советский иллюзионист.
 Мозжухин, Дмитрий (1990-) — русский музыкант, основатель группы Дайте танк (!)

 Мозжухина, Лидия Алексеевна (Литфия Абубакировна Ляпина; 1928—2016) — советская и российская иллюзионистка.
 Петерсен-Мозжухина, Агнес (1904 — ?) — датская киноактриса.

См. также 
 Полевая гвардия Мозжухина — фильм.